Es una lista dinámica y es posible que nunca pueda alcanzar determinados estándares de completitud. Puede ayudar añadiendo elementos que falten con fuentes fiables.

Este artículo documenta la cronología y epidemiología del SARS-CoV-2, el virus causante de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) y responsable de la pandemia de COVID-19, en enero de 2023. Los primeros casos humanos de COVID-19 se identificaron en Wuhan, China, el 16 de noviembre de 2019, según informa el South Morning Post (Hong Kong).

Cronología de la pandemia

1 de enero 

 Malasia informa de 420 nuevos casos, lo que eleva la cifra total a 5.027.097. Hay 547 casos recuperados, lo que sitúa el número total de recuperaciones en 4.978.369. Se han producido cuatro muertes, lo que hace un total de 7.854 fallecidos.
 Singapur notifica 542 nuevos casos, con lo que la cifra total asciende a 2.202.756.

2 de enero 

 Se informa de 1 muerte en Singapur, tras 6 días sin registrar fallecidos, lo que sitúa el número de víctimas mortales en 36.858.

3 de enero 

 La cantante surcoreana Dahyun de Twice dio positivo por COVID-19.

4 de enero 

 Nueva Zelanda notifica 22.770 nuevos casos durante la semana pasada, con lo que el número total asciende a 2.117.094. Se han producido 31.968 recuperaciones, aumentando el número total a 2.092.041. El número de fallecidos sigue siendo de 2.331 desde la última actualización.
 El jugador de críquet australiano Matt Renshaw resultó positivo en la prueba de COVID-19.

5 de enero 

 Malasia registra sus datos más elevados tanto de casos confirmados (571), como de casos recuperados (696) y de muertes (7) desde el inicio del año.

6 de enero 

 Japón informa de 245.542 nuevos casos diarios, con lo que se superan los 30 millones de casos relacionados, y la cifra total asciende a 30.044.377.
 Taiwán comunica 27.676 nuevos casos, con los que se superan los 9 millones de casos relacionados, y el número total asciende a 9.007.371. Se han notificado 62 nuevas muertes, llevando la cifra de fallecidos a 15.445.
 En los Estados Unidos de América se superan los 103 millones de casos.

9 de enero 

 Hoy se cumplen tres años de la primera muerte de toda la pandemia, ocurrida en Wuhan (China)

10 de enero 

 Argentina supera los 10 millones de casos de COVID-19.

11 de enero 

 Según la revista médica Antiviral Research, una especie de esponja marina de la Columbia Británica (Canadá), contiene compuestos de origen natural que bloquean la infección respiratoria.
 Moderna, la empresa biotecnológica estadounidense, anuncia su plan de aumentar el precio de su vacuna hasta 5 veces más el precio actual (llegando hasta los 130 dólares). Stéphane Bancel (consejero delegado de la empresa), afirma que el precio ''es coherente con su valor''.
 Panamá recibe el primer lote de la vacuna bivalente contra la infección; este lote protegería a los inoculados de las variantes/sublinajes de ómicron que circulan actualmente (como la BQ.1.1).

12 de enero 

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que, los viajeros que se hayan visto afectados por las restricciones del virus en sus desplazamientos tienen derecho a una reducción del coste del mismo.
 Japón notifica 185.472 nuevos casos diarios, superando los 31 millones de casos relacionados, lo que sitúa la cifra total en 31.032.204.

13 de enero 

 Los indicadores (transmisión y muertes) del virus siguen bajando en toda Europa en general, pero sobre todo en países como España y Portugal.

 La subvariante de ómicron XBB.1.5 (Kraken) se extiende rápidamente por el oeste de los Estados Unidos, sobre todo en el estado de Nevada (principalmente en las aguas residuales).

14 de enero 

 China informa que entre el 8 de diciembre de 2022 y el 12 de enero de 2022 se registraron casi 60.000 muertes (59.938) relacionadas con el COVID-19.
 La OMS recorta a 10 días, el período de aislamiento para contagiados con síntomas (anteriormente 13 días) y 5 días para los asintomáticos (anteriormente 10 días).

15 de enero 

 Tedros Adhanom Ghebreyesus (director general de la OMS), agradece a la Comisión de Salud China por "facilitar los datos sobre el virus y la compartición de ellos con respecto al público".
 La cantante Sakura del grupo surcoreano Le Sserafim da positivo por COVID-19.

16 de enero 

 Las Islas Cook registran su segunda muerte. El país lleva un total de 6.952 casos hasta la fecha.
 Uruguay registra 3.754 nuevos casos, lo que significa que los contagios siguen bajando en el país sudamericano.

17 de enero 

 La Junta de Andalucía anuncia nuevas medidas para prevenir contagios en las residencias de ancianos; recuperando los registros de entrada y salida de los visitantes.

18 de enero 

 Un estudio dirigido por científicos del Instituto de Inmunología de La Jolla en Estados Unidos desarrollan anticuerpos que son capaces de actuar en dos sitios del virus al mismo tiempo.
 El presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, da positivo por COVID-19.

Resumen 
A día 18 de enero de 2023, los únicos países y territorios que no han comunicado ningún caso de infección por SARS-CoV-2 son los siguientes:

Asia
   Turkmenistán

Antártida

  Territorio Antártico Británico       
   Isla Pedro I

Territorios en ultramar

  Isla Bouvet
  Territorio de las Islas Heard y McDonald
  Islas del Príncipe Eduardo
  Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur

Véase también 

 Anexo:Cronología de la pandemia de COVID-19

Referencias 

2023